Die Dubai Duty Free Women’s Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 21. bis 28. Februar 2004 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Swetlana Kusnezowa mit 7:63 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Janette Husárová / Conchita Martínez mit 6:0, 1:6 und 6:3 gegen Swetlana Kusnezowa / Jelena Lichowzewa.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dubai Duty Free Women’s Open 2004 fand vom 21. bis 23. Februar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Dubai